Messier 78 (M78), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M78 (Denemarken), zie Thistedgrenen